Kemijsko-biološko-radiološko-nuklearna zaštita u smislu Zakona o sustavu civilne zaštite je skup organiziranih postupaka koji obuhvaćaju detekciju, uzimanje uzoraka i identifikaciju kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih sredstava i/ili tvari te obilježavanje i dekontaminaciju opasnih područja.

Izvori 

Civilna zaštita